Antologia, coleção de trabalhos literários
Álbuns
Antología (álbum de Anahí)
Antologia (álbum de Madredeus)
Antologia Acústica - de Zé Ramalho
Canções
"Antología (canção de Shakira)"

Ver também 
Anthology

Desambiguação